Steinsieck ist der Familienname von:

 Annemarie Steinsieck (1889–1977), deutsche Schauspielerin
 Wolf Steinsieck (* 1946), deutscher Romanist
Siehe auch:
Steinsieken
Steinsieks Mühle